San Esteban de Litera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Esteban de Litera (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 San Esteban de Litera (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar